Das Molodzow-Alphabet () ist ein Alphabet, das in den 1920er Jahren für die von den im Nordosten des europäischen Russlands lebenden Komi gesprochene Komi-Sprache benutzt wurde. Benannt ist es nach dem Komi-Linguisten Wassili Aleksandrowitsch Molodzow (Molodzow Sandrö Vaśö).

Es basiert auf einem modifizierten kyrillischen Alphabet, dem einige Zusatzzeichen hinzugefügt wurden. 1931 wurde es durch das lateinische Alphabet ersetzt, welches wiederum durch das normale kyrillische Alphabet ersetzt wurde.

Buchstaben 

Das Alphabet besteht aus 33 Buchstaben, von denen acht (in der Tabelle mit Stern markiert) nur in diesem Alphabet verwendet werden.

Quellen 

!
Alphabet